Benjamin Walczak (* 3. August 1984 als Benjamin Raschke in Kiel) ist ein deutscher Politiker (SPD). Derzeit ist er Mitglied der Kieler Ratsversammlung. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 bewarb er sich erfolglos um das Direktmandat im Landtagswahlkreis Kiel-Nord.

Leben 
Benjamin Walczak wuchs in seiner Geburtsstadt auf. Seine Mutter war alleinerziehend. Dem Abitur an der Ricarda-Huch-Schule (Kiel) folgte der Zivildienst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Kiel. Danach studierte er ab dem Wintersemester 2005/2006 Informatik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er war Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sein Studium schloss Benjamin Walczak 2016 mit einem Bachelor ab. Zunächst war er freiberuflich als Layouter und Webdesigner tätig. Seit 2017 arbeitet er beim Landeszentrum für Datenschutz. Inzwischen ist er dort Vorsitzender des Betriebsrates.

Politik 
Seit 2003 ist Benjamin Walczak Mitglied der SPD. Im gleichen Jahr wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins Brunswik gewählt. Von 2009 bis 2014 war er Vorsitzender des Ortsvereins Kiel-Mitte. Bei den Jusos war Benjamin Walczak im Kreisvorstand Kiel und in der Hochschulgruppe aktiv. Für den früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig und die Kieler SPD-OB Kandidatin Susanne Gaschke übernahm er den Online-Wahlkampf. Von 2013 bis 2018 war er Mitglied der Kieler Ratsversammlung. Nachdem er 2018 kein Mandat gewinnen konnte, rückte er 2021 nach. Bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 bewarb er sich im Landtagswahlkreis Kiel-Nord um das Direktmandat. Er kam auf 19,2 % und landete damit auf Platz 3. Das Mandat gewann Lasse Petersdotter von Bündnis 90/Grüne.

Privates 
Benjamin Walczak ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Frau, deren Familiennamen er bei der Hochzeit annahm, ist wie er SPD-Mitglied. Auch sie gehört der Kieler Ratsversammlung an.

Weblinks 
 Persönliche Homepage
 Profil auf abgeordnetenwatch.de

Einzelnachweise 

SPD-Mitglied
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung
Deutscher
Geboren 1984
Mann